The Meaning of Life (The Offspring), een single van de Amerikaanse punkrockband The Offspring uit 1997
 Monty Python's The Meaning of Life, een Britse filmkomedie uit 1983